1997 Голяма награда на Канада е 29-о за Голямата награда на Канада и седми кръг от сезон 1997 във Формула 1, провежда се на 15 юни 1997 година на пистата Жил Вилньов, Монреал в Канада.

Репортаж 
Това състезание ще се запомни с тежката катастрофа на Оливие Панис от Прост, който пострада тежко с два счупени крака, след този инцидент и това го извади за 7 състезания. Но това даде и сериозен ефект при опита си на завръщане за последните състезания. Заместник за тези 7 кръга е Ярно Трули от Минарди. Състезанието е спряно с червен флаг след 58-ата обиколка.

Михаел Шумахер спечели своето второ състезание за този сезон и 5-о за Ферари пред по-миналия победител Жан Алези и Джанкарло Фисикела. Дейвид Култард който поведе още в началото на състезанието се забави поради проблем с предаквите преди катастрофата на Панис. За Жак Вилньов това е четвърто отпадане този сезон. Той се удари право в стената при излизането на последния завой във 2-рата обиколка, който по-късно тази стена носи името „Стената на шампионите“ след като трима бивши шампиони включително и Вилньов се удариха през 1999.

Това състезание е първо за Александър Вурц който замести своя съотборник Герхард Бергер от Бенетон. Той претърпя синуска болест по някой време и по времето когато баща му загина в самолетна катастрофа.

Класиране

Квалификация

Състезание

Бележки 
 Първи подиум: Джанкарло Фисикела
 Първи точки: Шинджи Накано

Класирането след състезанието 

 Класирането при пилотите

 Класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
1997 година в Канада